Endoscopy bezeichnet:

 Endoskopie, siehe Endoskop
 Endoscopy (Zeitschrift)